Пишин:

 Пишин — город в Пакистане.
 Пишин — округ в Пакистане.
 Пишин — долина в Пакистане.
 Пишин — город в Иране, провинция Систан и Белуджистан.